

Patronymes 
 Énosh (Seth), (), personnage biblique de la Bible hébraïque et fils de Seth
 Enoch (Caïn) ou Henosh, personnage biblique de la Bible hébraïque et fils de Caïn
 Alfred Enoch (1988 - ), acteur britannique
 Étienne Célestin Enoch (1739 - 1825), évêque français
 Robert Enoch (1903 - 1944, fusillé par la Gestapo), poète et peintre français
 Luca Enoch (1962 - ), scénariste italien de bande dessinée

Prénoms 
 Enoch Adu (1990 - ), joueur de football ghanéen
 Enoch Bolles (1883 - 1976), illustrateur américain
 Enoch Powell (1912 – 1998), homme politique et écrivain anglais
 Enoch Showunmi (1982 - ), footballeur professionnel nigérian et anglais
 Enoch Sontonga (1873 - 1905), enseignant et auteur et compositeur d'une partie de l'hymne national sud-africain
 Enoch West (1886 - 1965), joueur de football anglais
 Enoch Zamanguana (1951 - 1992), guitariste congolais

Toponymes 
 Enoch, une municipalité de l'Utah aux États-Unis
 Enoch, un hameau de la réserve indienne de  en Alberta au Canada

Autres 
 Enoch, est une maison d'édition musicale française fondée en 1853
 La Nation crie d'Enoch, une bande indienne en Alberta au Canada
 L', établissement scolaire de Toronto en Ontario au Canada
 L'Énochien ou hénokéen ou « Langage des Anges », est une langue construite occulte ou angélique supposée
 Enoch Arden, poème du poète britannique Alfred Tennyson, publié en 1864
 Dans le jeu de rôle « Vampire : la mascarade », Enoch est le nom de l'un des fils de Caïn, un sage en l'honneur duquel la Première Cité est rebaptisée Cité d'Enoch ou, plus simplement, Enoch, en référence l'Hénoch biblique.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme